Obernosterer ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Obernosterer (* 1959), österreichische Texterin von volkstümlichen Schlagern
 David Obernosterer (* 1989), österreichischer Badmintonspieler
 Engelbert Obernosterer (* 1936), österreichischer Schriftsteller
 Gabriel Obernosterer (* 1955), österreichischer Politiker
 Lukas Obernosterer (* 1991), österreichischer Filmkomponist, siehe Adam Lukas
 Manfred Obernosterer (* 1957), österreichischer Kabarettist und Musiker
 Markus Obernosterer (* 1990), österreichischer Fußballspieler